Lianhe bezeichnet:

 Lianhe (Guangning) (联和镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lianhe (Longcheng) (联合镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lianhe (Zhongjiang) (联合镇), Großgemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lianhe (Da’an) (联合乡), Gemeinde der Stadt Da’an in der chinesischen Provinz Jilin
 Lianhe (Hengfeng) (莲荷乡), Gemeinde im Kreis Hengfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lianhe (Jiahe) (莲荷乡), Gemeinde im Kreis Jiahe in der chinesischen Provinz Hunan
 Lianhe (Mianning) (联合乡), Gemeinde im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lianhe (Pengshui) (联合乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Pengshui der chinesischen Stadt Chongqing
 Lianhe (Xundian) (联合乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xundian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Lianhe (Youxi) (联合乡), Gemeinde im Kreis Youxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Lianhe (Junlian) (联合苗族乡), Nationalitätengemeinde der Miao im Kreis Junlian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lianhe (Huangpu) (联和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangpu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lianhe (Nancha) (联合街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nancha in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Lianhe (Shashi) (联合街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shashi in der chinesischen Provinz Hubei
 Lianhe (Zhengxiang) (联合街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhengxiang in der chinesischen Provinz Hunan